Dix bonnes raisons de te larguer (10 Things I Hate About You) : un film réalisé par Gil Junger en 1999
 10 Things I Hate About You :  une série télévisée américaine de 2009